KTS kan syfta på:

 KTS – en sällsynt medfödd missbildning, se Klippel-Trénaunays syndrom
 KTS – en tidigare skola i Katrineholm, se Katrineholms tekniska skola
 KTS – en civilingenjörsutbildning vid Linköpings tekniska högskola, se Kommunikation, transport och samhälle